Rachel Malafaia (Vila Velha, Espirito Santo,  24 de julho de 1983) é uma cantora de música gospel brasileira.

Biografia 
Lançou em 2005 o seu álbum de estreia, titulado Gerando sonhos, produzido pelo músico Jairinho Manhães. Em 2010, ela lançou o seu segundo álbum com o nome de Ao Deus Vivo. 

Em 2011 a cantora foi indicada ao prêmio Troféu Promessas nas categorias Melhor clipe e Melhor cantora.

Discografia 
2005: Gerando Sonhos
2010: Ao Deus Vivo
2013: De Fé em Fé

Vida pessoal 
Rachel é casada com Silas Malafaia Filho, nora do pastor Silas Malafaia e irmã da cantora Danielle Cristina.

Tem uma filha, Hadassa Malafaia, e um filho, Silas Neto (nascido em 29 de julho de 2012).

Cantores de música cristã contemporânea do Brasil
Protestantes do Brasil
Naturais de Vila Velha